Andrzej Staruszkiewicz (ur. 1940) – polski fizyk
 Jan Staruszkiewicz (1843–1921) – polski oraz austro-węgierski sędzia, adwokat
 Kuba Staruszkiewicz – polski perkusista
 Zofia Staruszkiewicz (1918–1996) – polska lekkoatletka